Таулянт Джака (; ) — швейцарский и албанский футболист, опорный полузащитник клуба «Базель». Выступал за сборную Албании. Участник чемпионата Европы 2016 года

Младший брат Таулянта — Гранит тоже профессиональный футболист и является воспитанником футбольной академии «Базеля».

Клубная карьера

«Базель» 
Таулянт вместе с братом начали карьеру в команде Челлендж Лиги, «Конкордия». В 2002 году они перебрались в футбольную академию «Базеля». Таулянт выступает за молодёжные команды «красно-синих», а в 2008 году становится основным защитником резервистов. В начале сезона 2010/11 обоих братьев переводят в основную команду «Базеля». 19 сентября 2010 года Таулянт дебютировал за первую команду в победном матче Кубка Швейцарии против «Мендрисио Стабио», 5-0. Его дебют в Супер Лиге состоялся 27 февраля 2011 года в матче против «Люцерна».

По итогам сезона 2010/11 Джака стал чемпионом Швейцарии в составе «Базеля». В марте братья продлевают свои контракты с клубом до 2015 года. 27 сентября 2011 года Таулянт впервые появился на поле в матче Лиги Чемпионов, против «Манчестер Юнайтед», заменив Александра Фрая в конце игры.

«Грассхоппер» 
18 января 2012 года Таулянт перешёл в «Грассхоппер» на правах аренды, в надежде получать больше игровой практики. 12 февраля в матче против «Цюриха» он дебютировал за «кузнечиков».

Карьера в сборной 
Таулянт принял участие в юношеском чемпионате Европы, в Анталии. В 2009 и 2010 годах он привлекался в юношеские сборные страны до 18 и до 19 лет соответственно. За молодёжную сборную страны дебютировал 7 октября 2011 года, выйдя на замену в матче против сборной Грузии, в ответном матче 10 ноября он был уже в стартовом составе.

В 2013 году Джака получил вызов из сборной Албании, так как имеет албанские корни. В 2014 году принял решение сменить национальную команду. 7 сентября 2014 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 против сборной Португалии дебютировал за сборную Албании. Первый гол за сборную забил 7 сентября 2018 года в матче Лиги Наций со сборной Израиля.

Личная жизнь 
Таулянт — старший брат полузащитника лондонского «Арсенала» и национальной сборной Швейцарии Гранита Джаки.
Их семья переехала из Приштины в Базель до рождения сыновей.
Мама — Ильмаз.
Папа — Реджип.
Двоюродный брат — Агон Джака, игрок футбольного клуба «Приштина».
На левой руке татуировка — рука, держащая бриллиант и надпись на албанском, а также инициалы матери, отца и брата. Руку также украшало имя его бывшей девушки — Дорины, но после расставания он его свёл.

Братья Таулянт и Гранит Джака встретились в составах противоборствующих команд в матче Албания — Швейцария на чемпионате Европы 2016 года. Впервые за всю историю чемпионата родные братья сыграли друг против друга. Мать обоих игроков присутствовала на стадионе и надела футболку, сочетающую албанский и швейцарский флаги. Матч закончился победой Швейцарской сборной со счётом 1:0.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 12 матчей / 0 голов; eu-football.info.

Достижения 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии (5): 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Швейцарии (2): 2016/17, 2018/19
 Обладатель Кубка Часов: 2011

 «Грассхопперс»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Profile at FC Basel
 Profile at Swiss Football League

Футболисты Швейцарии
Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Конкордия» Базель